Personen
 James Patrick Mallory, Iers-Amerikaans archeoloog
 George Mallory, Brits bergbeklimmer
 Stephen Russell Mallory, Amerikaans senator 
 Boots Mallory, Amerikaanse actrice
 Edward Mallory, Amerikaans acteur

Plaatsen
 Mallory (West Virginia)
 Kirkby Mallory, plaats in het Engelse graafschap Leicestershire

Zie ook

 Alice en Bob